

Lokalizacje

Niemcy 
 Bad Kissingen – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Bad Kissingen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen

Inne 
 Kissingen mobil – zrzeszenie firm przewozowych w Niemczech, w powiecie Bad Kissingen

Zobacz też 
 Kissing